Le Grand Prix moto des Pays-Bas 2017 est la 8 manche de championnat du monde de vitesse moto 2017.

Cette  du Grand Prix moto des Pays-Bas s'est déroulée du 23 au  sur le TT Circuit Assen.

Classement des MotoGP 
Pour sa  en catégorie reine, le rookie Johann Zarco réalise sa première pole position. La dernière pole d'un français remonte à 2002 avec Olivier Jacque en . C'est aussi la dixième victoire, toutes catégories confondues, de Valentino Rossi sur ce circuit en vingt ans de participation.
A une course de la trêve estivale, le championnat est relancé par la chute de Maverick Viñales qui permet à Andrea Dovizioso de prendre la tête du classement provisoire malgré sa .

Classement Moto2

Classement Moto3 
Aux avants postes durant toute la course, le néerlandais Bo Bendsneyder chute lors du dernier virage. Sa moto et lui passant la ligne séparément, il n'est pas classé.

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

Grand Prix moto des Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2017
Sport en juin 2017
Pays